Gogel ist

ein Familienname:
 Daniel Gogel (1927–1997), deutscher Architekt
 Herbert Gogel (* 1954), deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator
 Johann Noë Gogel (Kaufmann, 1715) (1715–1781), deutscher Kaufmann und Kunstsammler 
 Johann Noë Gogel (Kaufmann, 1758) (1758–1825), deutscher Kaufmann 
 Johann Noë Gogel (Kaufmann, 1788) (1788–1865), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 

ein Ortsname:
 Gogel (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Gögel